Næringsstof har flere betydninger:
 Næringsstof (fødemiddel) – er et fødemiddel for mennesker og dyr. 
 Næringsstof (plantenæring) – er et gødningsstof for planter.